Sacapedo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Aristolochia bicolor; o
 el nombre común de la planta Helenium mexicanum.